KPIT steht für:

 KPIT Technologies, eine IT-Dienstleistungs- und Beratungsfirma mit Sitz in Pune, Indien
 Pittsburgh International Airport im US-Bundesstaat Pennsylvania als ICAO-Code

KPIT